

Cinema e televisione 

 L'uomo d'acciaio (Man of Steel): film del 2013 diretto da Zack Snyder

Fumetti 

 Superman - supereroe della DC Comics detto anche "Uomo d'acciaio" (Man of Steel)
 Man of Steel (The Man of Steel) - miniserie a fumetti del 1986 di John Byrne
Superman: L'uomo d'acciaio (The Man of Steel) - miniserie a fumetti del 2018

Pagine correlate
 Superman: The Man of Steel